Па́ттерсон () — патронімічне прізвище шотландського, ірландського та північноанглійського походження, буквально означає «син Патріка» ().

Відомі носії:
 Браян Паттерсон (; 1909—1979) — американський палеонтолог, працівник Музею природної історії Філда в Чикаго.
 Вільям Джон Паттерсон (; 1886—1976) — канадський політичний діяч, 6-й прем'єр провінції Саскачеван.
 Джеймс Паттерсон (;  1947) — американський письменник у жанрі трилер та детектив.
 Джон Генрі Паттерсон (; 1844—1922) — американський промисловець і засновник компанії NCR Corporation.
 Джон Генрі Паттерсон (; 1867—1947) — британський військовий, мисливець, письменник.
 Елеанор Паттерсон (;  1996) — австралійська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, чемпіонка світу (2022).
 Енн Паттерсон (;  1949) — американський дипломат, співробітник Дипломатичної Служби США.
 Карлі Паттерсон (;  1988) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Клер Паттерсон (; 1922—1995) — американський геохімік.
 Монті Паттерсон (;  1996) — новозеландський футболіст, нападник.
 Натан Паттерсон (;  2001) — шотландський футболіст, захисник.
 Патрік Паттерсон (;  1989) — американський баскетболіст, форвард.
  (;  1984) — північноірландський футболіст, нападник.
 Рубен Паттерсон (  1975) — американський баскетболіст, захисник.
 Флойд Паттерсон (; 1935—2006) — американський боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (1952).
 Флора Вембо Паттерсон (; 1847—1928) — американська вчена, ботанік, міколог, перша жінка патолог рослин.

Примітки 

Патронімічні прізвища